Het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 20 van 1992 was de 14e editie van het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 20, een CONCACAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. 11 landen namen deel aan dit toernooi dat van 3 tot 14 mei in Canada werd gespeeld. Mexico werd voor de tiende keer winnaar.

De nummers 1 en 2 van de finaleronde kwalificeerden zich voor het Wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1993. Dat zijn Mexico en de Verenigde Staten.

Kwalificatie

Eerste ronde

Groep A

Groep B

Groep C

Finaleronde
Legenda

Voetbal in 1992
Voetbal in Canada
CONCACAF voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Canada